Ellen (voornaam), een vrouwelijke voornaam
 Ellen (televisieserie), een Amerikaanse komedieserie 

Geografie
 Ellen (plaats), een plaats in Commewijne in Suriname
 Ellen (plantage), een plantage in Commewijne in Suriname
 Ellen (Niederzier), een plaats in Noordrijn-Westfalen, Duitsland